Die untenstehenden Gemeinden liegen im brasilianischen Bundesstaat Rio Grande do Norte. Die Zahl hinter den 167 Gemeindenamen ist die Bevölkerung im Gemeindegebiet in einer Schätzung des brasilianischen Bundesamtes für Statistik und Geographie für den 1. Juli 2003. Diese Daten sind veraltet.

Neueste Schätzungen wurden zuletzt zum 1. Juli 2021 vorgelegt. Die nächste Volkszählung war im 10-Jahresrhythmus für 2020 vorgesehen und wurde auf 2022 verschoben.

 Acari – 11.245 Ew.
 Afonso Bezerra – 10.908 Ew.
 Água Nova – 2.792 Ew.
 Alexandria – 13.523 Ew.
 Almino Afonso – 5.040 Ew.
 Alto do Rodrigues – 9.885 Ew.
 Angicos – 11.608 Ew.
 Antônio Martins – 6.508 Ew.
 Apodi – 35.098 Ew.
 Areia Branca – 22.935 Ew.
 Arês – 11.379 Ew.
 Assu – 49.233 Ew.
 Augusto Severo – 9.059 Ew.
 Baía Formosa – 8.005 Ew.
 Baraúna – 19.985 Ew.
 Barcelona – 4.093 Ew.
 Bento Fernandes – 4.785 Ew.
 Bodó – 2.775 Ew.
 Bom Jesus – 9.043 Ew.
 Brejinho – 11.021 Ew.
 Caiçara do Norte – 5.865 Ew.
 Caiçara do Rio do Vento – 2.944 Ew.
 Caicó – 58.962 Ew.
 Campo Redondo – 9.155 Ew.
 Canguaretama – 28.272 Ew.
 Caraúbas – 18.367 Ew.
 Carnaúba dos Dantas – 6.873 Ew.
 Carnaubais – 8.393 Ew.
 Ceará-Mirim – 65.587 Ew.
 Cerro Corá – 10.935 Ew.
 Coronel Ezequiel – 5.255 Ew.
 Coronel João Pessoa – 4.696 Ew.
 Cruzeta – 8.219 Ew.
 Currais Novos – 40.965 Ew.
 Doutor Severiano – 6.584 Ew.
 Encanto – 4.822 Ew.
 Equador – 5.717 Ew.
 Espírito Santo – 10.898 Ew.
 Extremoz – 20.999 Ew.
 Felipe Guerra – 5.378 Ew.
 Fernando Pedroza – 2.606 Ew.
 Florânia – 8.958 Ew.
 Francisco Dantas – 2.945 Ew.
 Frutuoso Gomes – 4.561 Ew.
 Galinhos – 1.922 Ew.
 Goianinha – 17.712 Ew.
 Governador Dix-Sept Rosado – 12.180 Ew.
 Grossos – 8.546 Ew.
 Guamaré – 8.786 Ew.
 Ielmo Marinho – 10.601 Ew.
 Ipanguaçu – 12.128 Ew.
 Ipueira – 1.964 Ew.
 Itajá – 6.708 Ew.
 Itaú – 5.385 Ew.
 Jaçanã – 7.929 Ew.
 Jandaíra – 6.333 Ew.
 Janduís – 5.478 Ew.
 Januário Cicco – 8.004 Ew.
 Japi – 6.407 Ew.
 Jardim de Angicos – 2.741 Ew.
 Jardim de Piranhas – 12.622 Ew.
 Jardim do Seridó – 12.103 Ew.
 João Câmara – 30.294 Ew.
 João Dias – 2.578 Ew.
 José da Penha – 6.024 Ew.
 Jucurutu – 18.131 Ew.
 Jundiá – 3.198 Ew.
 Lagoa d'Anta – 5.801 Ew.
 Lagoa de Pedras – 6.810 Ew.
 Lagoa de Velhos – 2.861 Ew.
 Lagoa Nova – 12.450 Ew.
 Lagoa Salgada – 7.017 Ew.
 Lajes – 9.618 Ew.
 Lajes Pintadas – 4.552 Ew.
 Lucrécia – 3.295 Ew.
 Luís Gomes – 9.329 Ew.
 Macaíba – 58.405 Ew.
 Macau – 25.612 Ew.
 Major Sales – 3.009 Ew.
 Marcelino Vieira – 8.237 Ew.
 Martins – 7.652 Ew.
 Maxaranguape – 8.628 Ew.
 Messias Targino – 3.812 Ew.
 Montanhas – 12.664 Ew.
 Monte Alegre – 19.799 Ew.
 Monte das Gameleiras – 2.473 Ew.
 Mossoró – 220.487 Ew.
 Natal – 744.794 Ew.
 Nísia Floresta – 20.613 Ew.
 Nova Cruz – 34.999 Ew.
 Olho-d'Água do Borges – 4.426 Ew.
 Ouro Branco – 4.705 Ew.
 Paraná – 3.671 Ew.
 Paraú – 4.118 Ew.
 Parazinho – 4.431 Ew.
 Parelhas – 19.856 Ew.
 Parnamirim – 143.598 Ew.
 Passa e Fica – 8.885 Ew.
 Passagem – 2.766 Ew.
 Patu – 10.995 Ew.
 Pau dos Ferros – 25.969 Ew.
 Pedra Grande – 4.180 Ew.
 Pedra Preta – 2.889 Ew.
 Pedro Avelino – 6.946 Ew.
 Pedro Velho – 13.753 Ew.
 Pendências – 11.508 Ew.
 Pilões – 3.261 Ew.
 Poço Branco – 12.817 Ew.
 Portalegre – 6.866 Ew.
 Porto do Mangue – 4.416 Ew.
 Pureza – 7.011 Ew.
 Rafael Fernandes – 4.529 Ew.
 Rafael Godeiro – 2.945 Ew.
 Riacho da Cruz – 2.701 Ew.
 Riacho de Santana – 4.268 Ew.
 Riachuelo – 5.743 Ew.
 Rio do Fogo – 9.730 Ew.
 Rodolfo Fernandes – 4.224 Ew.
 Ruy Barbosa – 3.804 Ew.
 Santa Cruz – 32.107 Ew.
 Santa Maria – 4.070 Ew.
 Santana do Matos – 16.472 Ew.
 Santana do Seridó – 2.336 Ew.
 Santo Antônio – 20.381 Ew.
 São Bento do Norte – 3.440 Ew.
 São Bento do Trairí – 3.246 Ew.
 São Fernando – 3.151 Ew.
 São Francisco do Oeste – 3.691 Ew.
 São Gonçalo do Amarante – 76.820 Ew.
 São João do Sabugi – 5.764 Ew.
 São José de Mipibu – 36.995 Ew.
 São José do Campestre – 12.030 Ew.
 São José do Seridó – 3.962 Ew.
 São Miguel – 20.658 Ew.
 São Miguel do Gostoso – 8.121 Ew.
 São Paulo do Potengi – 14.466 Ew.
 São Pedro – 6.701 Ew.
 São Rafael – 8.311 Ew.
 São Tomé – 10.593 Ew.
 São Vicente – 5.834 Ew.
 Senador Elói de Souza – 5.249 Ew.
 Senador Georgino Avelino – 3.499 Ew.
 Serra de São Bento – 5.739 Ew.
 Serra do Mel – 8.305 Ew.
 Serra Negra do Norte – 7.555 Ew.
 Serrinha – 7.406 Ew.
 Serrinha dos Pintos – 4.282 Ew.
 Severiano Melo – 10.635 Ew.
 Sítio Novo – 4.401 Ew.
 Taboleiro Grande – 2.016 Ew.
 Taipu – 11.864 Ew.
 Tangará – 12.705 Ew.
 Tenente Ananias – 8.674 Ew.
 Tenente Laurentino Cruz – 4.730 Ew.
 Tibau – 3.560 Ew.
 Tibau do Sul – 8.299 Ew.
 Timbaúba dos Batistas – 2.267 Ew.
 Touros – 29.931 Ew.
 Triunfo Potiguar – 3.678 Ew.
 Umarizal – 11.094 Ew.
 Upanema – 11.715 Ew.
 Várzea – 4.950 Ew.
 Venha-Ver – 3.584 Ew.
 Vera Cruz – 8.692 Ew.
 Viçosa – 1.586 Ew.
 Vila Flor – 2.599 Ew.

Siehe auch 
 Liste der Gemeinden in Brasilien

Weblinks 

 Cidades@ Rio Grande do Norte. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Siehe dort die Ortseinträge.

 
Rio Grande Do Norte
!